Redler ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Redler (1876–1936), Rechtsanwalt und Landeshauptmann Vorarlbergs
 Jörn Redler (* 1971), deutscher Ökonom und Hochschullehrer 
 Karoline Redler (1883–1944), Opfer des Nationalsozialismus
 Lucy Redler (* 1979), deutsche Politikerin (Sozialistische Alternative (SAV), WASG, Berliner Alternative für Solidarität und Gegenwehr (BASG))

Siehe auch:
 Rädler